Вильярта-де-лос-Монтес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сиберия. Занимает площадь 123,3 км². Население — 592 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 210 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Villarta de los Montes
 Foro de Villarta de los Montes
 Casa Rural "Balcón de los Montes"

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса